Текуантлазала има више значења:

 Текуантлазала (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текуантлазала (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику